Bird of Paradise ist der Titel folgender Filme:

 Bird of Paradise (1932) (auch als Luana bekannt)
 Bird of Paradise (1951)
 Bird of Paradise (1963)
 Bird of Paradise (1975)
 Bird of Paradise (2021) (dt. Titel: Tanz zum Ruhm)